Zebra steht für:

 Zebra Fashion, Schweizer Modehauskette
 Zebra Technologies, US-amerikanischer Hersteller von Strichcode-Scannern
 Gruppe Zebra, Zusammenschluss von Malern und Bildhauern (ab 1964)
 Zebra (amerikanische Band), US-amerikanische Hardrock-Band (ab 1975)
 Zebra (deutsche Band), DDR-Rockband (1980–1989)
 Zebra (Wappentier)
 Daihatsu Zebra, Kleinbus und Kleintransporter
 Stadler Zebra, Triebzug des Schienenfahrzeugherstellers Stadler Rail, siehe FW ABe 4/8
 Villa Zebra, Museum in Rotterdam

Geografie:
 Zebra Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Zebra Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

 Zebras steht für:
 Zebras, Vertreter einer von drei Arten aus der Gattung der Pferde
 Zebras, Spitzname der Mannschaft des MSV Duisburg
 Die Zebras, Spitzname der Mitglieder des THW Kiel

 ZEBRA steht für:
 Zero Emission Battery Research Activities, siehe Zebra-Batterie

Siehe auch:

Abkürzung